F 2000 ist die Typenbezeichnung für folgende Produkte:

 FN F2000, ein belgisches Sturmgewehr der Fabrique Nationale d’Armes de Guerre
 F2000, eine schwere LKW-Baureihe des Nutzfahrzeugherstellers MAN Truck & Bus
 F2000, Geschäftsreiseflugzeug der französischen Firma Dassault Aviation